Slätholmen kan syfta på följande platser:

Finland 

 Slätholmen, Pedersöre, Österbotten, 
 Slätholmen (Lemland, Åland), 
 Slätholmen, Salo, Egentliga Finland,

Se även
Slätholma
Slätholmat

Robotskapade Finlandförgreningar